FNS steht für

 Finnish Navy Ship, Namenspräfix für Schiffe der finnischen Marine
 Freies Netz Süd, ein Dachverband rechtsradikaler Kameradschaften in Bayern

 Forza Navale Speciale, ein Verband der italienischen Marine im Zweiten Weltkrieg
 Ferrovia Norte-Sul, eine brasilianische Bahngesellschaft
 Fonds national suisse de la recherche scientifique oder Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
 food neophobia scale, eine Skala zur Einstufung von Nahrungsmittel-Neophobien
 Food and Nutrition Service, eine zum Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten gehörende Behörde
 Bahnhof Niederselters (DS100-Code), Bahnhof an der Main-Lahn-Bahn

Abkürzung